Гларус:

 Гларус — населённый пункт на востоке Швейцарии, столица немецкоязычного кантона Гларус.
 Гларус — немецкоязычный кантон на востоке Швейцарии.
 «Гларус» — дореволюционная швейцарско-российская мануфактура.
  — швейцарский футбольный клуб.